Адербиевка:

 Адербиевка — село в Дивноморском сельском округе города Геленджик Краснодарского края.
 Адербиевка — река в Краснодарском крае.